El nombre científico Lawrencia puede referirse a:

En el Reino Animalia:

 Lawrencia , 1886, un género obsoleto de aves sinónimo de Vireo (Vireonidae, Aves, Animalia)

En el Reino Plantae:

 Lawrencia , 1840, un género válido de plantas (Malvaceae, Angiosperms, Plantae)